Puhovski ist der Familienname folgender Personen:

 Nenad Puhovski (* 1949), kroatischer Regisseur
 Žarko Puhovski (* 1946), kroatischer Politologe